George Brown (1818-1880) – kanadyjski polityk
 George Brown (1914-1985) – brytyjski polityk, minister
 George Brown (1918-1978) – amerykański generał
 George Brown (1920-1999) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów
 George Brown (1926-2006) – amerykański polityk